Sofie Beeckman is een personage uit de Vlaamse politieserie Flikken en wordt gespeeld door Ann Ceurvels.

Seizoen 4 
Sofie werkt bij de federale politie. Ze gaat voornamelijk undercover maar heeft daar genoeg van als ze op een verdachte in haar zaak verliefd wordt. Ze weet niet meer "wie de goeien en wie de slechten zijn".  Vanbruane kent Sofie nog van in haar tijd bij de Federale en als ze hoort dat Sofie definitief met haar werk wil stoppen, biedt ze haar een baan aan in haar team. Ze werkt vanaf nu samen met  Britt.
Bruno zorgt ervoor dat  Nick en Sofie samen een appartement huren, maar dit resulteert iedere ochtend in ruzie. Maar langzaam aan wordt het beter het tussen de twee.

Seizoen 5 
Sofie en  Nick blijken al enkele tijd een relatie te hebben. Hun geluk is echter van korte duur. Als ze op een avond, na foto's kijken, pizza gaat halen voor haar en Nick, betrapt ze twee inbrekers op heterdaad in een bouwhandel. Terwijl ze Nick aan de telefoon heeft, vertelt ze dat ze een van de inbrekers kent, "het is die...", waarna er een schot valt. Ze wordt in haar voorhoofd getroffen. Uiteindelijk sterft ze door een zwelling in de hersenen in het begin van de vijfde aflevering. De zwelling in haar hersenen wordt te groot en ze verklaren haar hersendood.

De daders worden op het eind opgepakt. Een van de daders was Bart Lathouwers, een vroegere vriend van Nick die nog bij hem op de politieschool had gezeten. Nick begrijpt ook eindelijk wat Sofie hem wilde vertellen: "het is die van die foto".

Beeckman, Sofie